

События 
 В июне выходит из печати первое произведение Н. В. Гоголя — поэма «Ганц Кюхельгартен» (опубликована под псевдонимом В. Алов).

Книги 
 «Роман в письмах» — произведение Александра Пушкина.
 «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» — исторический роман Михаила Загоскина.
 «Шуаны, или Бретань в 1799 году» — исторический роман Оноре де Бальзака.
 «Хроника царствования Карла IX» — исторический роман Проспера Мериме.
 «Марион Делорм» и «Эрнани» — пьесы Виктора Гюго.

Родились 
 6 февраля — Владимир Степанович Курочкин, русский драматург, переводчик, издатель (умер в 1885).
 14 (26) апреля — Григорий Петрович Данилевский, русский писатель и публицист (умер в 1890).
 10 мая — Василий Васильевич Берви-Флеровский, российский социолог, публицист, экономист и беллетрист, идеолог народничества (умер в 1918).
 30 июля — Николай Петрович Вагнер, русский зоолог и писатель (умер в 1907).

Скончались 
 11 февраля — Александр Сергеевич Грибоедов, выдающийся русский дипломат, писатель, драматург (родился в 1790 или 1795).
 18 февраля — Георг Арнольд, немецкий поэт, писатель, драматург (родился в 1780).
 16 декабря — Анна Петровна Бунина, русская поэтесса и переводчица (родилась в 1774).